Zorita (mineral), un silicat
 Toponímia:
 Zorita (Càceres), municipi a la província de Càceres
 Zorita de la Frontera, municipi a la província de Salamanca
 Zorita de la Loma, localitat pertanyent al municipi de Santervás de Campos, a la província de Valladolid 
 Zorita de los Canes, municipi a la província de Guadalajara
 Zorita del Maestrazgo o Sorita, municipi del País Valencià
 Albalate de Zorita, municipi a la província de Guadalajara
 Almonacid de Zorita, municipi a la província de Guadalajara
 Zorita o central nuclear José Cabrera
 Biografies:
 Ángel Lozano Zorita, futbolista
 Juan de la Mata Zorita, advocat i polític valencià